Nick Phipps ist der Name folgender Personen:

* Nick Phipps (Bobfahrer) (* 1952), britischer Bobfahrer
 Nick Phipps (Rugbyspieler) (* 1989), australischer Rugbyspieler